Der lustige Krieg steht für:
 Der lustige Krieg, Operette Johann Strauss Sohn
 Der lustige Krieg (Marsch), Marsch von Johann Strauss Sohn
 Der lustige Krieg (Quadrille), Quadrille von Johann Strauss Sohn